Aldighieri ist der Familienname folgender Personen:

 Gottardo Aldighieri (1824–1906), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Mainardino degli Aldig(hi)eri (gest. um 1250), italienischer Geistlicher und Geschichtsschreiber, siehe Mainardino von Imola
 Maria Spezia-Aldighieri (1828–1907), italienische Opernsängerin (Sopran)